Примейра-лига 2022/2023 () — 89-й сезон Примейра лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Португалии. Сезон начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

Чемпионский титул защищает «Порту».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона Примейра-лигу покинули клубы «Морейренсе», «Тондела» и «Белененсеш САД». В Примейра-лигу вышли клубы «Риу Аве» (ранее выступал в высшем дивизионе в в сезоне 2020/21), «Каза Пия» (ранее выступал в высшем дивизионе в сезоне 1938/39) и «Шавеш» (ранее выступал в высшем дивизионе в сезоне 2018/19).

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2022/2023
Португалия
Спорт в Португалии в 2022 году
Спорт в Португалии в 2023 году